Александр Тормасов: Тормасов, Александр Геннадьевич (род. 1964) — д.ф.м.н., проф., заведующий кафедрой МФТИ, ректор университета Иннополис.
 Тормасов, Александр Петрович (1752—1819) — русский военачальник, генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 г.